Сукылтэчор (устар. Сугульда-Чор) — река в России, протекает по территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Устье реки находится в 7 км по левому берегу реки Оккыльчор. Длина реки составляет 45 км. В 16 км от устья по правому берегу впадает река Тюмыльшюнчилькикэ.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Таз.

Код объекта в государственном водном реестре — 15050000112115300065000.

Примечания 

Притоки Оккыльчора
Реки Красноселькупского района